

Codici 
 E78 – codice ECO della difesa est indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E78  – strada europea Grosseto – Fano